Эндрю Масгрейв (; род. 6 марта 1990 года, Пул) — британский лыжник, участник трёх Олимпийских игр и семи чемпионатов мира. Специалист дистанционных гонок, лучший британский лыжник XXI века. Младший брат британской лыжницы Пози Масгрейв.

Проживает в норвежском Тронхейме, тренируется в Норвегии.

В Кубке мира Масгрейв дебютировал 29 ноября 2008 года. За карьеру один раз попадал в тройку лучших на этапах Кубка мира, заняв третье место на дистанции 15 км 16 декабря 2017 года. Лучшим достижением Масгрейва в общем итоговом зачёте Кубка мира является 21-е место в сезоне 2018/19.

Участвовал в четырёх подряд Олимпийских играх (2010, 2014, 2018, 2022). Лучший результат — седьмое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2018 года (бронзовому призёру Масгрейв проиграл 15 сек).

За свою карьеру принимал участие в семи подряд чемпионатах мира (2009—2021). Лучший результат — четвёртое место в масс-старте на 50 км свободным стилем на чемпионате мира 2017 года в Лахти (Масгрейв сумел опередить всех норвежцев и проиграл чемпиону Алексу Харви всего 2,9 сек). Это лучший в истории результат для британских лыжников на чемпионатах мира. Также британец был седьмым в скиатлоне на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов.

Использует лыжи, ботинки и крепления производства фирмы Salomon.

Ссылки 
 

Лыжники Великобритании
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Норвегии по лыжным гонкам